Rillenstein steht für
 Bauform von Bodenindikatoren in Bodenleitsystemen
 ein mit einer Wetzrille ausgestattetes Artefakt:
Rillenstein von Bliedersdorf
Rillenstein von Borchel
Rillenstein von Daudieck
Rillenstein von Hollenbeck
Rillenstein von Leherheide
Rillenstein von Marxen
Rillenstein von Mollenstorf
Rillenstein von Mühlenkamp
Rillenstein bei Spreckel
Rillenstein von Stedesdorf
Rillenstein von Tarmstedt